Madness (englisch für „Wahnsinn, Verrücktheit“) steht für:

 Madness, britische Ska-Band, kurzzeitig auch als The Madness
 Madness (Album), Musikalbum von 2015 der Band Sleeping with Sirens
 Wahnsinn (1919), Stummfilmdrama

The Madness steht für:
 den Titel eines Studioalbums von 2017 der Band Art of Anarchy, siehe The Madness.